USS New Hampshire je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS New Hampshire (1864) 
 USS New Hampshire (BB-25)

New Hampshire